World Cup i bandy 1998 spelades i Ljusdal 22-25 oktober 1998, och vanns av den svenska klubben Falu BS, efter seger mot Västerås SK från Sverige med 2-1 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A1

22 oktober 1998: Falu BS-IFK Vänersborg 1-1
23 oktober 1998: IFK Helsingfors-Stabæk IF 4-6
23 oktober 1998: Stabæk IF-IFK Vänersborg 2-5
24 oktober 1998: Falu BS-IFK Helsingfors 6-1
24 oktober 1998: IFK Helsingfors-IFK Vänersborg 2-6
24 oktober 1998: Falu BS-Stabæk IF 4-1

Grupp A2

23 oktober 1998: Hammarby IF-Karlsborg BK 4-0
23 oktober 1998: Sandvikens AIK-HK Vodnik 1-4
23 oktober 1998: HK Vodnik-Karlsborg BK 3-2
23 oktober 1998: Hammarby IF-Sandvikens AIK 2-1
24 oktober 1998: HK Vodnik-Hammarby IF 5-5
24 oktober 1998: Karlsborg BK-Sandvikens AIK 2-3

Grupp B1

23 oktober 1998: Edsbyns IF-Minnetonka Dynamo 8-0
23 oktober 1998: Solberg SK-HK Jenisej Krasnojarsk 1-5
23 oktober 1998: Minnetonka Dynamo-Solberg SK 1-2
23 oktober 1998: HK Jenisej Krasnojarsk-Edsbyns IF 3-3
24 oktober 1998: HK Jenisej Krasnojarsk-Minnetonka Dynamo 11-3
24 oktober 1998: Edsbyns IF-Solberg SK 6-1

Grupp B2

22 oktober 1998: Ljusdals BK-Botnia-69 3-0
22 oktober 1998: Bollnäs GoIF-Västerås SK 1-3
24 oktober 1998: Botnia-69-Västerås SK 0-5
24 oktober 1998: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 2-3
24 oktober 1998: Botnia-69-Bollnäs GoIF 0-6
24 oktober 1998: Ljusdals BK-Västerås SK 1-3

Slutspel

Kvartsfinaler
24 oktober 1998: Falu BS-Hammarby IF 6-2
24 oktober 1998: HK Vodnik-IFK Vänersborg 5-3
25 oktober 1998: Bollnäs GoIF-Edsbyns IF 5-4
25 oktober 1998: Västerås SK-HK Jenisej Krasnojarsk 6-4

Semifinaler
25 oktober 1998: Bollnäs GoIF-Falu BS 3-5
25 oktober 1998: Västerås SK-HK Vodnik 4-1

Final
25 oktober 1998: Falu BS-Västerås SK 2-1

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 1998
Bandytipset - World Cup 1998

Sport i Sverige 1998
Bandysäsongen 1998/1999
1998
Bandy